Farmer Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Farmer Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Farmer (ö), Queensland, Cook, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar